A kaktusz virága (1965), Broadway-musical
 A kaktusz virága (1969), Gene Saks filmje